Oei!, een voormalig sketchprogramma op de Belgische omroep BRT
 Leidraad OEI
 de Nederlands-Indische en Indonesische romanisatie van de familienaam Huang

Personen:
Martin Oei, Nederlands pianist